Aptheker ist der Familienname folgender Personen:
 Bettina Aptheker (* 1944), US-amerikanische Historikerin und politische Aktivistin, Tochter von Herbert Aptheker
 Herbert Aptheker (1915–2003), US-amerikanischer marxistischer Historiker